Калос — фамилия и топоним.
 Калос, Майкл (род. 1985) — канадский актер-ребенок и мангака.
 Калос, Христодулос (в монашестве Иоанн; 1928—2012) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Аморийский.
 Калос Лимен — древнегреческий город на северо-западе Крыма, существовавший с IV в. до н. э. по I в. н. э. на месте современного посёлка Черноморское.
 Калос — регион вселенной «Покемона» (шестое поколение), основанный на севере Франции.